Женская сборная Сингапура по хоккею на траве — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Сингапур на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Ассоциация хоккея на траве Сингапура ().

Сборная занимает (по состоянию на 1 января 2015) 43-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Азиатские игры 
 1982 — 5-е место
 1986 — не участвовали
 1990 — 6-е место
 1994 — 6-е место
 1998—2014 — не участвовали

Чемпионат Азии 
 1985 — 4-е место
 1989 — не участвовали
 1993 — 6-е место
 1999 — не участвовали
 2004 — 7-е место
 2007 — 9-е место
 2009 — 8-е место
 2013 — не участвовали

Мировая лига 
 2012/13 — 38—45-е места (выбыли в 1-м раунде)
 2014/15 — ?? место (вышли во 2-й раунд, но снялись с участия после 1-го раунда)

См. также 
 Мужская сборная Сингапура по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации хоккея на траве Сингапура

Сингапур
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Сингапуре